Octopus araneoides är en bläckfiskart som först beskrevs av Isao Taki 1964.  Octopus araneoides ingår i släktet Octopus och familjen Octopodidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Åttaarmade bläckfiskar
araneoides